Czarnoksiężnik z Krainy Oz – powieść autorstwa L. Franka Bauma

Filmy 

 Czarnoksiężnik z krainy Oz – film amerykański z 1939 roku
 Czarnoksiężnik z krainy Oz – film amerykański z 1978 roku
 Czarnoksiężnik z Krainy Oz – serial animowany produkcji kanadyjsko-japońskiej

Zobacz też 
 The Wonderful Wizard of Oz – amerykański film z 1910 roku
 Powrót do Krainy Oz – film amerykański
 W krainie czarnoksiężnika Oza – polski serial animowany